Federico Cesi (1500-1565) – cardinale e vescovo cattolico
 Federico Cesi (1585-1630) – scienziato e naturalista, fondatore dell'Accademia dei Lincei